vm. rivier in Groningen: Tjamme (rivier) 
 vm. waterschap in Groningen: Tjamme (waterschap)
verpleegcentrum De Tjamme te Beerta